Master File Table
 MFT (multiprogramming with a fixed number of tasks) − system operacyjny IBM
 Teoria pola średniego (Mean-Field Theory)